Michael Christensen (1960-) dán építész
Michael Christensen (1983-) dán labdarúgó
Michael Christensen (1990-) dán autóversenyző